Stackskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stackskär (Lemland, Åland), ö, 
 Stackskär – en by på Stackskär, Lemland
 Stackskär (Vårdö, Åland), ö, 
 Stackskär (Föglö, Åland), ö, 
 Stackskär, Houtskär, 
 Stackskär (vid Brunskär, Korpo), 
 Stackskär (vid Aspö, Korpo), 
 Stackskär, Nagu,

Se även
Små Stackskären
Stockskär

Robotskapade Finlandförgreningar